Рієлторська діяльність — виконувана на постійній основі діяльність із надання для інших осіб, установ або організацій за плату або іншу винагороду посередницьких послуг із реалізації громадсько-правових угод із нерухомістю і правами на неї.

Див. також 
Рієлтор

Джерела 
 Ріелторська діяльність // 

Земельне право